ARA Austral o ARA El Austral son nombres de los siguientes buques auxiliares de Argentina:
 ARA El Austral (Q-47), moto-velero asignado en 1966, originalmente construido en 1930 como Atlantis; actualmente al servicio de la Prefectura Naval como Dr. Bernardo Houssay.
 ARA Austral (Q-21), buque asignado en 2015, originalmente construido en 1968 como Sonne.
Austral